Cottreau désignait une cotte d'armes en ancien français ; par extension un surnom du porteur, voire un pillard ou bandit.

Patronyme

 Armand Cottreau (1926-2000), général de division français ;
 Ben Cottreau (1985-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Jean Cottreau (1877-1945), paléontologue français.